Alcubilla de Avellaneda är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Alcubilla de Avellaneda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Alcubilla de Avellaneda är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Alcubilla de Avellaneda. Runt Alcubilla de Avellaneda är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Huerta del Rey,  km norr om Alcubilla de Avellaneda. Trakten runt Alcubilla de Avellaneda består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon